Con Lapponia si intende:
Lapponia – regione geografico-culturale abitata dai Sami ed estesa negli stati di Norvegia, Svezia, Finlandia e della penisola di Kola, in Russia.
Lapponia – provincia storica della Svezia
Provincia della Lapponia – provincia storica della Finlandia
Lapponia svedese – provincia della Svezia
Lapponia finlandese – provincia della Finlandia
Laponia o Area lappone – patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, in Svezia, nella Lapponia svedese
Regione della Lapponia – regione della Finlandia nella provincia omonima